Полевцы () — село, входит в Гощанскую поселковую общину Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 272 человека. Почтовый индекс — 35415. Телефонный код — 3650. Код КОАТУУ — 5621288405.

Ссылки 
 Полевцы на сайте Верховной рады Украины